Перший дивізіон Бельгії 2005—2006— 104-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Андерлехт.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Зюлте-Варегем взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Бельгії 2005—2006.
2. Клуб Руселаре взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 
Перехідний турнір відбувся у період з 21 травня до 8 червня 2006 року.

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2005 у бельгійському спорті
2006 у бельгійському спорті